Новое Ступино — строящийся в России малоэтажный город-спутник, сочетающий в себе жильё, индустриальный парк с рабочими местами, торговую и деловую инфраструктуру, социальные объекты и рекреационные зоны. На март 2016 года, согласно КЛАДР — часть села Верзилово Городского округа Ступино. Планируется, что общая площадь города составит 12 км², предполагаемое количество жителей — 20 тыс. человек, фактически на конец 2016 г. около 7 тыс. человек.

Концепция проекта 
Концепция проекта Новое Ступино состоит в том, чтобы создать полноценный город, обеспечивающий доступные, комфортные и экологически благоприятные условия для жизни и для работы проживающих в нём людей. Проект воплощает канадский опыт в области городского планирования. Новое Ступино полностью соответствует требованиям программы , разработанной Министерством регионального развития и полностью отвечает всем нормам, принятым в Российской Федерации.

Основные характеристики проекта 

Город-спутник расположен в семидесяти километрах от Москвы в городском округе Ступино. В сорока минутах езды на автомобиле находится международный аэропорт «Домодедово». Рядом расположены скоростная бессветофорная федеральная автотрасса М4 «Дон» и железная дорога Павелецкого направления с ежедневным сообщением до города-спутника, непосредственно рядом с городом проходит однопутная линия Большого кольца МЖД, платформа Колычево, 9 электропоездов в сутки. Прямого железнодорожного сообщения с Москвой нет.

На территории общей площадью 1200 гектаров будет возведено более миллиона квадратных метров малоэтажного жилья. 1000 гектаров территории Нового Ступина отведено современному индустриальному парку ОЭЗ «Ступино-Квадрат». Также значительное место займут коммерческие объекты, среди которых торговые центры, офисные здания, бытовые службы. Такое планирование территории позволит горожанам жить и работать в одном месте.

Технико-экономические показатели проекта Новое Ступино:
 Жильё — 1 000 000 м²
 Коммерческие и торговые объекты — 200 000 м²
 Социальные объекты — 245 000 м²
 Индустриальный парк — 1000 га
 Рекреационные зоны — 225 га
 Общее количество жителей — 20 000 человек
 Расстояние от Москвы — заявленно 70 км от МКАД, фактически - 78 км от МКАД

Инфраструктура 
 торговые центры, сетевые и магазины в шаговой доступности
 амбулатория
 детский сад
 среднеобразовательная школа
 участковый
 центр раннего развития и творчества
 спортивный центр
 регулярное транспортное сообщение с городом Ступино

Индустриальный парк «Ступино 2» 
На территории Нового Ступина предусмотрено создание индустриальной зоны «Ступино 2» общей площадью 1000 гектаров, на территории которой будут располагаться экологически чистые производства, где для жителей города-спутника будут созданы рабочие места.

В 2014 г. компания GDP Quadrat представила широкой общественности новую концепцию развития Нового Ступина — крупномасштабный проект нового промышленного округа — «Ступино Квадрат» — это новый проект индустриальной застройки.

По новой концепции планируется построить десятки промышленных предприятий, площадь которых составит 1000 га, 200 га выделено под жилую застройку и объекты социальной инфраструктуры.

В состав промышленного округа входят 4 индустриальных парка с кластерной разбивкой по отраслям промышленности: Шматово (пищевая и легкая промышленность, строительные материалы, логистика), Колычево (потребительские товары, химическая, легкая, деревообрабатывающая промышленность, логистика), Верзилово (логистика, потребительские товары, легкое машиностроение, автомобильная промышленность), Петрово (хай-тек, электроника, фармацевтическая промышленность, территория управляющих компаний).

Информация о ходе строительства 

Девелопером проекта Новое Ступино выступила российская компания MR Group. Портфель компании насчитывает более 4,5 миллионов квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости в Москве, Московской области и Сочи. Общее количество проектов составляет 16 комплексов, в числе которых бизнес-центры класса «А» и «B+» в Москве, жилые комплексы класса «De Luxe» «Королевский Парк» и «Актер Гэлакси» в Сочи и другие объекты.
 28 июля 2010 года состоялась церемония закладки первого камня в основание города-спутника Новое Ступино. Объект открыли министр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин, губернатор Московской области Борис Громов, генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин, генеральный директор компании-девелопера MR Group Роман Тимохин. Строительство первой фазы проекта завершено в 2012 году. Общая площадь застройки составила свыше 1,1 тысячи гектаров.
 27 июля 2011 года Председатель Правительства РФ Владимир Путин посетил Новое Ступино и ознакомится с ходом строительства объекта. В экскурсии по первым построенным улицам приняли участие Председатель Правительства РФ Владимир Путин, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Жуков, Министр регионального развития Виктор Басаргин, Губернатор Московской области Борис Громов и генеральный директор MR Group Роман Тимохин. В Новом Ступине Владимир Путин провел совещание О развитии малоэтажного строительства в Российской Федерации.
 с 17 июля 2013 года компания «Квинтэкс» представила новую концепцию фасадов в первом малоэтажном городе-спутнике Новое Ступино. Дизайн домов третьего и четвёртого квартала проекта повторяет яркое оформление знаменитого островного района Венеции — Бурано.

На конец 2017 года сдано в эксплуатацию 62 многоквартирных дома, более 200 индивидуальных коттеджей, таунхаусов и дуплексов.

В марте 2019 года официальный Офис продаж проекта прекратил своё существование. Реализация объектов от Застройщика прекращена. В микрорайоне идёт продажа вторичной недвижимости. Реализацию объектов ведут десяток частных риэлторских компаний из Ступино, Домодедово и Москвы.

Строительство инфраструктуры:
 Строительство ДДУ на 100 мест (1-я очередь) 4-й кв. 2011 г. — детский Сад «Золотой Ключик» построен и функционирует.
 Строительство ТЦ «Перекрёсток» завершено в 2013 г, функционирует.
 Строительство плоскостных спортивных площадок (футбольное поле, теннисные корты, площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки) — отсутствуют.
 Предоставление помещения под пункт полиции — функционирует.
 Выделение помещений для медицинского обслуживания населения на 1-й очереди строительства 4-й кв. 2011 г. — помещения выкуплены администрацией городского округа Ступино в 2018 году, функционирует.
 Строительство общеобразовательной школы (825 мест), строительство первой очереди на 275 мест окончено в 2018 году, функционирует. Идёт процесс проектирования следующих 2 очередей школы.
 Функционирует бюджетное учреждение Дом культуры (клуб).

Примечания

Ссылки 
 Сайт проекта Новое Ступино 
 НЕофициальный форум проекта Новое Ступино с архивом сообщений от 2012-года
 ;
 Новость о начале строительства на сайте РИА Новости ;
 Новость о начале строительства в газете Аргументы и Факты ;
 Новость о начале строительства в Российской газете ;
 Минрегион: в каждом регионе нужны городки с малоэтажным жильем экономкласса ;
 ;

Города, основанные в XXI веке
Города-спутники
Города Московской области
Населённые пункты городского округа Ступино